Jamie Smith (football)
 Jamie Smith, militaire américain décédé des suites d'une blessure à la bataille de Mogadiscio